Zebrzydowice bezeichnet Orte in Polen:
 Zebrzydowice (dt. Seibersdorf), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien
 Zebrzydowice (Kalwaria Zebrzydowska), ein Dorf und Schulzenamt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Zebrzydowice (dt. Seibersdorf), ein ehemaliges Dorf, seit 1973 Stadtteil von Rybnik, Woiwodschaft Schlesien; siehe Rybnik#Stadtgliederung